Moji-Mirim of 
 Mogi-Mirim (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Mogi-Mirim (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Mogi Mirim EC, een Braziliaanse voetbalclub